Slovo prostředí má více významů:
 Životní prostředí – systém faktorů ovlivňující životní prostředí
 Biotop – prostředí života určitého druhu
 Kontinuum – určitý prostor se stejnými vlastnostmi
 Mezihvězdné prostředí
 Desktopové prostředí – prvky programu, které jsou v kontaktu s uživatelem
 Běhové prostředí/Vývojové prostředí – technologie s kterou je program spouštěn/s kterou je tvořen
 Prostředí (psychologie) – souhrn všech faktorů, které působí na jednotlivce
 Optické prostředí – prostor, kterým se šíří světlo
 Vodné/kyselé prostředí
 Sedimentární prostředí
 Prostředí kulturní památky – právní termín, popisující analogii ochranného pásma pro kulturní památky

Externí odkazy